Psusennes kan verwijzen naar:
  
 Psusennes I, een farao van de 21e dynastie van Egypte
 Psusennes II, een farao van de 21e dynastie
 Psusennes III, een hogepriester van Amon, tijdens de 21e dynastie.